Gauchin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gauchin-Verloingt, kommun, Département du Pas-de-Calais, 
 Gauchin-Légal, kommun, Département du Pas-de-Calais,